Tiny Encryption Algorithm – prosty szyfr blokowy
 TEA – edytor tekstu dla systemów z rodziny Linux i BSD
 trietyloamina – związek chemiczny z grupy amin